Сезон 1940–1941 в Ла Лізі — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Іспанії, що проходило між 29 вересня 1940 та 30 березня 1941 року. Став ювілейним, десятим, турніром з моменту заснування Ла Ліги та останнім сезоном, участь у якому брали лише 12 команд. З наступного сезону кількість команд-учасниць Прімери збільшувалася до 14, тож за результатами сезону 1940–41 жодна команда не залишала елітний дивізіон автоматично. Натомість два найгірші клуби Прімери брали участь у матчах плей-оф за право виступів у Прімері проти двох представників Сегунди (команд, які зайняли 3 та 4 місця в змаганнях цього другого за ієрархією турніру). Втім, за результатами цих матчів саме обидва представники Прімери, «Сарагоса» та «Мурсія», виявилися слабшими та полишили вищий дивізіон.

Переможцем турніру став мадридський «Атлетіко Авіасьйон», який захистив свій чемпіонський титул попереднього сезону та завоював свій загалом другий трофей національної першості. У першій половині сезону чемпіонські перегони очолювала «Севілья», однак у другому колі турніру результати цієї команди значно погіршилися і врешті-решт вона фінішувала лише п'ятою. Натомість «Атлетіко», який захопив лідерство від самого початку другого кола, вже не полишав чильного рядка турнірної таблиці і фінішував першим з двоочковим відривом від найближчого переслідувача, «Атлетика» (Більбао).

Підсумкова турнірна таблиця

Плей-оф за право виступів у Прімері

Динаміка турнірного становища

Результати матчів

Бомбардири 
Найкращим бомбардиром Прімери сезону 1940-41 став нападник чемпіона країни, клубу «Атлетіко Авіасьйон», Пруден Санчес, який записав до свого активу 30 голів.

Чемпіони 
Футболісти «Атлетіко Авіасьйона», які протягом турніру були гравцями основного складу:
 Фернандо Табалес 
 Альфонсо Апарісіо 
 Хосе Меса 
 Франсиско Аренсібія 
 Герман Гомес 
 Рамон Габілондо 
 Франсиско Мачін
 Манін
 Франсиско Кампос 
 Пруден Санчес 
 Хуан Васкес

Тренери: Рамон де ла Фуенте, Рікардо Самора.

Примітки

Посилання 
 Прімера Дивізіон 1940–41 на RSSSF  
 Прімера Дивізіон 1940–41 на bdfutbol.com  

1940-41
1941 у футболі
1940 у футболі